

Geografia e storia
Siria – regione storica del Medio Oriente
Siria – moderno stato in Medio Oriente
Siria – provincia romana
Vilayet di Siria – suddivisione amministrativa dell'impero ottomano
Regno Arabo di Siria – regno hashemita durato dal 1918 al 1920
Mandato francese della Siria e del Libano – mandato della Società delle Nazioni, durato dal 1923 al 1943
Grande Siria – regione storica comprendente gli attuali Stati di Siria, Libano, Israele, Palestina e Giordania
Șiria – comune della Romania nel distretto di Arad

Altro
Siria – gruppo musicale tedesco
Syria – cantante italiana
Syria – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
Siria e Syria – varianti del prenome italiano Siro

Pagine correlate
Sirya

Altri progetti